Това е списък на президентите на Коста Рика

Бележки 

Списъци на заемали длъжности